Халузице могу бити:

 Халузице (Ново Место на Ваху), насељено мјесто у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република
 Халузице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република